L'Illusionniste, revue sur la prestidigitation publiée par Caroly.
L'Illusionniste, pièce de théâtre de Sacha Guitry sorti en 1917 ;
 L'Illusionniste (De illusionist), film de Jos Stelling, sorti en 1983 ;
 L'Illusionniste (Spanky), roman de science-fiction de Christopher Fowler publié en 1995 ;
 L'Illusionniste (The Illusionist), film fantastique de Neil Burger, avec Edward Norton sorti en 2006 ;
 L'Illusionniste (The Illusionist), film d'animation de Sylvain Chomet sorti en 2010.